Серия B 1929/1930 () — 1-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 6 октября 1929 года и закончился 6 июля 1930 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1929/30 на legaserieb.it
 Серия B 1929/30 на rsssf.com

1929/1930
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1929 году
Спорт в Италии в 1930 году